78-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии
 78-я стрелковая дивизия — (соединение, стрелковая дивизия) РККА (ВС СССР) до и во время Великой Отечественной войны.
 78-я стрелковая Запорожская Краснознамённая ордена Суворова дивизия — (соединение, стрелковая дивизия) РККА (ВС СССР) во время Великой Отечественной войны.
 78-я гвардейская стрелковая дивизия — (соединение, стрелковая дивизия) РККА (ВС СССР) во время Великой Отечественной войны.
 78-я пехотная дивизия () — боевое соединение армии Третьего рейха.
 78-я пехотная дивизия (США)

Танковые дивизии
 78-я танковая дивизия

Другие
 78-я кавалерийская дивизия СССР
 78-я дивизия ПВО СССР

См. также 
 79-я дивизия